Зу́ттер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зуттер, Иоганн Август (1803—1880) — американский исследователь и предприниматель швейцарского происхождения.
 Зуттер, Йозеф (1781—1866) — австрийский живописец, член объединения назарейцев.
  (1914—2003) — немецкий легкоатлет, прыгун с шестом.
 Зуттер, Катарина — швейцарская бобслеистка.
 Зуттер, Мартин — швейцарский писатель.
 Зуттер, Скотт (род. 1986) — швейцарский футболист.
 Зуттер, Мануэль (род.1991) — швейцарский футболист.

Составные фамилия 
 Келлер-Зуттер, Карин (род. 1963) — швейцарский политик, с 2019 года член Федерального совета Швейцарии.
  (род. 1950) в 1999—2000 годах президент Совета кантонов Швейцарии, верхней палаты Федерального собрания Швейцарии.

См. также 
 «Счастье Зуттера» () — роман 2001 швейцарского писателя Адольфа Мушга.
 Зутер